CCC heeft meerdere betekenissen:
De afkorting van Cellules Communistes Combattantes, een Belgische terreurgroep uit de jaren tachtig van de twintigste eeuw.
De Romeinse aanduiding voor het jaar 300 of het getal 300.
De afkorting van de Customs Cooperation Council, nu bekend als de World Customs Organization (WCO)
De afkorting van Campus Crusade for Christ.
Een afkorting van het Carolus Clusius College, een middelbare school in Zwolle.
De afkorting van Chaos Computer Club, een Duitse computerclub met ongeveer 6.500 leden.
CCC Inc., een Nederlandse folkband
CCC-status, als beoordeling (Obligatierating) van banken en financiële instellingen
Civilian Conservation Corps, een tewerkstellingsproject (1933-1942) uit Roosevelts New Deal-programma om jonge, werkloze mannen in te zetten voor de ontwikkeling van het natuurbehoud
De afkorting van China Compulsory Certification mark, een keurmerk dat nodig is voor een breed scala aan producten voordat ze geëxporteerd worden naar of verkocht worden in China.
CCC (schoenen), een Poolse keten van schoenenwinkels
Compagnie Centrale de Construction, een voormalige Belgische rollendmaterieelfabrikant uit Haine-Saint-Pierre.

De afkorting van chloorcholinechloride of chloormequat-chloride, een plantengroeiregelaar